Пуерто де Леон има више значења:

 Пуерто де Леон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де Леон (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику